Herpen steht für:

 Herpen (Ort), Ort in Nordbrabant, Niederlande 
 Herpen (Gemeinde), ehemalige Gemeinde in Nordbrabant, Niederlande 
 Herpen (Herrschaft), ehemalige Herrschaft in Nordbrabant, Niederlande 

Herpen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Herpen († 1369), Domherr in Münster
 Iris van Herpen (* 1984), niederländische Modedesignerin
 Jos van Herpen (* 1962), niederländischer Fußballspieler